Nazwisko to nosili lub noszą:
 Egon Franke – (1913-1995), niemiecki polityk SPD, minister w kilku rządach
 Egon Franke – (1935-2022), polski szermierz, mistrz olimpijski